De finale van de Coupe de France van het seizoen 2017/18 werd gespeeld op dinsdag 8 mei 2018 in het Stade de France in Saint-Denis. Titelverdediger Paris Saint-Germain won met 2–0 van derdeklasser Les Herbiers.

Finale

Wedstrijd

2018
Paris Saint-Germain
Les Herbiers
Coupe de France